Cet article présente une liste  non exhaustive des albums musicaux de hip-hop. Elle inclut tous les types d'albums (albums studio et live, compilations, mixtapes, bandes originales de film, EP's…). Pour la liste liée aux artistes, voir Liste des musiciens hip-hop.

0-9 

 0.9
 2Pacalypse Now
 3 du mat
 4:44
 5 (Murder by Numbers)
 8 Mile Soundtrack
 11 septembre, récit du  jour
 13'Organisé
 92-2012
 93 Empire
 113 degrés
 113 fout la merde
 1993... J'appuie sur la gâchette
 2001

A 

 A7
 À chaque frère
 Affranchis
 Agartha
 All Eyez on Me
 À l'ombre du show business
 American Gangster
 À mon tour d'briller
 Anarchie
 Animal Ambition
 Antidote
 Aquemini
 Arts Martiens
 ATLiens
 À toute épreuve
 Au-delà de mes limites
 Authentik
 Autobahn
 Autopsie 0
 Autopsie Vol.1
 Autopsie Vol.2
 Autopsie Vol.3
 Autopsie Vol.4

B 

 Bad Cowboy
 Bandit Saleté
 Banger 2
 Batterie faible
 Before I Self Destruct
 Bible of Love
 Black Album
 Block Party
 BODR
 Born Again
 Boy in da Corner
 Bush

C 

 Cactus de Sibérie
 Ceinture noire
 Ce monde est cruel
 Certified Lover Boy
 C'est toujours pour ceux qui savent
 Ceux qui le savent m'écoutent
 Chaos et Harmonie
 Chapitre 7
 Cinquième As
 Civilisation
 Comment c'est loin (B.O.)
 Comme prévu
 Compton, a Soundtrack by Dr. Dre
 Coolaid
 Corleone
 Culture
 Culture II
 Culture III
 Curtain Call 2
 Curtain Call: The Hits
 Curtis
 Cyborg

D 

 Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told
 DAMN.
 Dans la légende
 Dans la lumière
 Daytona
 … De la planète Mars
 Démineur
 Deo Favente
 Dernier MC
 Destin
 Destins liés
 Deux frères
 Distant Relatives
 Doggumentary
 Doggystyle
 Don Dada Mixtape Vol.1
 Double Fuck
 D'où je viens
 Dozo
 Drill FR
 DS2
 D.U.C
 Duets: The Final Chapter
 Du rire aux larmes

E 

 Eazy-Duz-It
 Ego Trippin'
 En attendant L'Apogée : Les Chroniques du 75
 Encore
 Enfant lune
 Enfants de la Lune
 Essentials
 Everything Is Love
 EVOL

F 

 Fame
 Feu
 FLYGOD
 Force et honneur
 From tha Streets 2 tha Suites
 Fruit du démon
 Futur

G 

 Genèse
 Géopoétique
 Get Rich or Die Tryin'
 G-Funk Classics, Vol. 1 & 2

 God's Son
 Good Kid, M.A.A.D City
 Grand Médine
 Gravé dans la roche
 Gros bébé

H 

 Hat Trick
 Hell on Earth
 Héra
 Hiver à Paris
 HNDRXX
 Honestly, Nevermind

I 

 ...IAM
 I Am...
 IAM Live au Dôme de Marseille
 Idlewild
 If You're Reading This It's Too Late
 Illmatic
 Imany
 Infinite
 In My Lifetime, Vol. 1
 Ipséité
 It Was Written
 I Wanna Thank Me

J 

 Jefe
 Je suis en vie

 #JesuispasséchezSo
 Je suis une légende
 Jolie Garce
 J'rap encore
 Jusqu'à la mort
 JVLIVS
 JVLIVS II

K 

 Kamikaze
 Kendrick Lamar
 Kingdom Come
 King Push – Darkest Before Dawn: The Prelude
 King's Disease
 King's Disease II
 KMT
 Koun Faya Koun

L 

 La Cerise sur le ghetto
 LACRIM
 La Direction
 La fête est finie
 La Fierté des nôtres
 L'amour est mort
 La Nuit du réveil
 L'Apogée
 L'Arme de paix
 La Vie avant la mort
 La Vie de rêve
 La Voix lactée
 La Vraie Vie
 Le Bruit de mon âme
 Le Chant des sirènes
 Le Code de l'honneur
 Le Code de l'horreur
 L'École des points vitaux
 L'École du micro d'argent
 L'Écrasement de tête
 Le Fléau
 Le Général
 Le Monde Chico
 Le Rohff Game
 Les Cités d'or
 Les autres c'est nous
 Les Chroniques du 75
 Les Étoiles vagabondes
 Les princes de la ville
 Les Tentations
 Life After Death
 Life Is Good
 Lithopédion
 LMF
 Lunatic

M 

 Ma 6-T va crack-er (B.O.)
 Mach 6
 Magic (album de Nas)
 Magna Carta... Holy Grail
 Malice n Wonderland
 Maths + English
 Mauvais Œil
 Ma vérité
 MC Solaar
 Me Against the World
 Metaphorical Music
 Métèque et mat
 M.I.L.S
 M.I.L.S 2.0
 M.I.L.S 3.0
 Mon cœur avait raison
 Monsieur Fall
 More Life
 Mouhammad Alix
 Mr. Morale & the Big Steppers
 Music and Me
 Music to Be Murdered By
 My Name Is My Name

N 

 Nasir
 Nastradamus
 Nate Dogg
 NE2S
 Neptune Terminus
 Nero Nemesis
 Neva Left
 NGRTD
 Niggaz4Life
 Noir D****
 No Limit Top Dogg
 Nothing Was the Same
 NQNT33

O 

 Okou Gnakouri
 Ombre est lumière
 Opéra Puccino
 Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters
 Or Noir
 Or Noir 2
 Or Noir 3
 Ouest Side
 Overly Dedicated
 Oyoki

P 

 Paid tha Cost to Be da Bo$$
 Panthéon
 Paradise
 Paradisiaque
 Paris sous les bombes
 Paris Sud Minute
 Patrimoine du ghetto
 Perdu d'avance
 Persona non grata
 Polaroïd Experience
 Port of Miami
 Professeur Punchline
 Prose combat
 Prose Élite
 Protest Song

Q 

 QALF
 Quatrième dimension
 Queen
 Que la famille
 Quelque chose a survécu…

 Quelques gouttes suffisent…
 Qui sème le vent récolte le tempo

R 

 R and G (Rhythm and Gangsta): The Masterpiece
 Ready to Die
 Reasonable Doubt
 Recovery
 Réel
 Reincarnated
 Relapse
 Répliques aux offusqués
 Requiem
 Revival
 Revoir un printemps
 Rêvolution
 R.I.P.R.O. Volume I
 R.I.P.R.O. Volume II
 R.I.P.R.O. Volume III
 R.I.P.R.O. Volume IV
 Roi sans carrosse
 Rois sans couronne
 Rooftop

S 

 Saboteur Mixtape Vol.1
 Sacré
 Sad Hill
 Saison 5
 Sans visa
 Scorpion
 Section.80
 Sélection naturelle
 Showtime
 Si c'était à refaire
 Soldats de fortune
 Sol Invictus
 Southernplayalisticadillacmuzik
 Speakerboxxx/The Love Below
 Spiritual State
 Stamina, Memento
 Stankonia
 Still I Rise
 Stillmatic
 Storyteller
 Str8 off tha Streetz of Muthaphukkin Compton
 Straight Outta Compton
 Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.
 Subliminal
 Suprême NTM
 Sur les chemins du retour
 SVR
 SZR 2001

T 

 Table d'écoute
 Take Care
 Teflon Don
 Temps mort
 Tha Blue Carpet Treatment
 Tha Doggfather
 Tha Last Meal
 Thank Me Later
 The Black Album
 The Blueprint
 The Blueprint²: The Gift & The Curse
 The Blueprint 3
 The Chronic
 The Don Killuminati: The 7 Day Theory
 The Dynasty: Roc La Familia
 The Eminem Show
 The Infamous
 The Marshall Mathers LP
 The Marshall Mathers LP 2
 The Massacre
 The Miseducation of Lauryn Hill
 The Reunion
 The Slim Shady EP
 The Slim Shady LP
 The War Report
 Thug Life: Volume 1
 Tongue n' Cheek
 To Pimp a Butterfly
 Tout dans la tête
 Trait pour trait
 Trône

U 

 ULTRA
 Underground forever
 Une main lave l'autre
 Universel
 Untouchable

V 

 V
 Vague à l'âme
 Vapeurs toxiques
 Vidalo$$a
 Views
 Vintage
 Visionnaire
 Vol. 2... Hard Knock Life
 Vol. 3... Life and Times of S. Carter

W 

 Watch the Throne
 We Are Young Money
 We Luv New York
 We the Best Forever
 Where is l'album de Gradur

X 

 XEU
 XX5

Y 

 Yasuke
 Yung Rich Nation
 Yuri

Z 

 Zifukoro
 Zone 59

Notes et références 

Liste
Liste de musiciens
Liste_d'albums_musicaux_de_hip-hop
Liste_d'albums_musicaux_de_hip-hop
Liste_d'albums_musicaux_de_hip-hop